Аддисон () — округ в штате Вермонт, США. Официально образован в 1785 году. На 2017 год население округа составляло 36 776. Административный центр округа — Мидлбери.

География 
По данным Бюро переписи населения США общая площадь округа равняется 2093 км2 (808 миль²), в том числе:
 поверхность суши — 1995 км2 (95,28 %);
 водная поверхность — 99 км2 (4,72 %).

Главная река округа Оттер-Крик пересекает его с юга на север. Из других водных объектов можно отметить озеро Данмор.

Смежные округа

Демография 

Согласно переписи 2000 года, в округе проживало 35 974 жителя, зарегистрировано 13 068 хозяйств и 9108 семей. Плотность населения — 18 чел/км²). 96,86 % жителей — белые, 15,5 % имеют английское происхождение, 12,7 % — американское, 12,0 % — французское, 10,8 % — франко-канадское, 10,8 % — ирландское, 6,7 % — немецкое. Для 96,0 % первым языком является английский язык, 1,8 % — французский, 1,2 % — испанский.
 
В округе 13 068 домашних хозяйств, в 34,40 % из которых живут дети в возрасте до 18 лет, 57,40 % женатые пары, живущие вместе, у 8,30 % домовладельцы — женщины, и 30,30 % не семьи. В 23,40 % всех домашних хозяйств живут одинокие люди, и в 8,90 % живут одинокие люди старше 65 лет.

Состав населения в округе: 24,90 % — моложе 18 лет, 12,50 % — от 18 до 24, 26,90 % — от 25 до 44, 24,30 % — от 45 до 64, и 11,30 % — старше 65. Средний возраст населения — 36 лет. На 100 женщин приходится 97,70 мужчин. На 100 женщин старше 18 лет приходится 95,40 мужчин.

Средний доход хозяйства — 43 142 доллара, семьи — 49 351 доллар, средний — 19 539 долларов. 8,60 % населения проживают за чертой бедности.

История 
В 2008 году федеральное правительство объявило округ зоной бедствия после серьёзных штормов и наводнений, произошедших 14—17 июня.

Образование 
В округе Аддисон работают следующие учебные заведения:
 Университет Вердженс
 Mt. Abe Union High School
 Средняя школа Мидлсбери
 Университет Мидлсбери

Населённые пункты 
 Аддисон
 Бридпорт
 Бристол
 Вердженс
 Гошен
 Гранвилл
 Корнуолл
 Лестер
 Линкольн
 Мидлбери
 Монктон
 Нью-Хейвен
 Оруэлл
 Пэнтон
 Риптон
 Солсбери
 Старксборо
 Уайтинг
 Уолтем
 Уэйбридж
 Феррисберг
 Хэнкок
 Шорем

См. также 
 Список округов Вермонта
 Список городов Вермонта

Примечания

Ссылки 
 National Register of Historic Places listing for Addison Co., Vermont
  — Edited by H. P. Smith. D. Mason & Co., Publishers. 1886. Hosted by the Middlebury College Library.

Округа Вермонта